Barkla  peut désigner :
 Charles Glover Barkla (1877-1944), physicien anglais
 Barkla, cratère lunaire